Miejscowości w USA:
 Childress – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Childress
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Childress (ang. Childress County) – w stanie Teksas